Biloxi može značiti:

 Biloxi Indijanci, pleme iz obitelji jezika Siouan
 Biloxi jezik, izumrli siouanski jezik